Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 1994/95 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 1994/95 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 10 Vereine 128 Spieler ein, von denen 33 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Dům armády Prag kam mit 11 eingesetzten Spielern aus, während bei A64 MILO IPB Olomouc die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 16.

Erfolgreichste Spieler der Saison waren Ladislav Stratil, Milan Orság (beide ŠK Dům armády Prag), Ladislav Langner (ŠK CSABI Slavia Havířov) und Josef Mudrák (ŠK Lokomotiva MONING Brno) mit jeweils 6,5 Punkten aus 9 Partien. Mit Pavel Šimáček (A64 MILO IPB Olomouc), Alexei Drejew, Wladimir Jepischin (beide ŠK Lokomotiva MONING Brno), Ian Rogers, Georg Danner, Břetislav Modr (alle TJ Bohemians Prag) und Petr Vaněk (ŠK Sokol Vyšehrad Bismarck) erreichten sieben Spieler 100 %. Von diesen wurde Šimáček dreimal eingesetzt, Drejew, Jepischin und Rogers je zweimal, die übrigen genannten Spieler je einmal.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1994); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1994), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1994; AUS = Australien, AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, LAT = Lettland, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

ŠK Lokomotiva MONING Brno

TJ Bohemians Prag

ŠK Dům armády Prag

ŠK CSABI Slavia Havířov

ŠK Sokol Vyšehrad Bismarck

ŠK Sokol Kolín

TJ Dopravní podniky Prag

SK ZČE Plzeň

ŠK Baník CSA Karviná GRADO

A64 MILO IPB Olomouc

Anmerkungen 

 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 1994
Schach 1995